НХЛ у сезоні 2018—2019 — 102-й регулярний чемпіонат НХЛ (101-й ігровий). Стартував 3 жовтня 2018. Закінчилася регулярна першість 6 квітня 2019, опісля якої почалися матчі плей-оф на Кубок Стенлі. 12 червня 2019 в фінальному матчі Кубка Стенлі на арені Ті-Ді-Гарден у Массачусетсі перемогу здобув Сент-Луїс Блюз 4:1 в матчі, 4:3 в серії над Бостон Брюїнс та вперше здобув Кубок Стенлі.

4 грудня 2018 комісар ліги Гарі Бетмен оголосив про розширення НХЛ до 32-ї команд, новим клубом стане команда з Сіетла, яка поповнить лігу в сезоні 2021–22. Клуб з Сіетла буде базуватись в Тихоокеанському дивізіоні для цього до Центрального дивізіону перебазується Аризона Койотс.

Драфт НХЛ 

56-й драфт НХЛ. У 7-и раундах було обрано 217 хокеїстів. Першим номером драфту став швед Расмус Далін, якого обрав клуб «Баффало Сейбрс».

Передсезонні матчі 
Два клуби провели матчі, як і торік в Китаї. Калгарі Флеймс та Бостон Брюїнс провели матчі між собою в Шанхаї і Пекіні.

Ще два клуби зіграли в Європі. Нью-Джерсі Девілс 1 жовтня 2018 зіграв в Швейцарії проти місцевого СК Берн, а 3 жовтня 2018 Едмонтон Ойлерз «Ланксесс-Арені» проти місцевого Кельнер Гайє.

Матчі регулярного чемпіонату в Європі 
В Європі провели три гри регулярної першості. 6 жовтня 2018 на «Скандинавіумі» в Стокгольмі зіграли Едмонтон Ойлерз та Нью-Джерсі Девілс. 1 та 2 листопада 2018 на «Hartwall Arena» в Гельсінкі провели дві зустрічі Флорида Пантерс та Вінніпег Джетс.

Матч усіх зірок НХЛ 
64-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 26 січня 2019 року на «SAP Center» (Сан-Хосе).

Класика НХЛ 
 1 січня на арені «Нотр-Дам Стедіум» відбувся традиційний матч просто неба між клубами Чикаго Блекгокс і Бостон Брюїнс.
 23 лютого 2019 відбувся матч стадіонної серії між командами Піттсбург Пінгвінс і Філадельфія Флайєрз.

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 
Воротарі які провели понад 1600 хвилин ігрового часу на майданчику.

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Дебютанти сезону 
 Расмус Далін, Баффало Сейбрс
 Еліас Петтерссон, Ванкувер Канакс

Завершили кар'єру

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт НХЛ «NHL.com»
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Сезон НХЛ на passionhockey.com 
 Сезон НХЛ на hockeydb.com 

Сезон НХЛ 2018—2019
2018 у США
2019 у США
2018 у канадському спорті
2019 у канадському спорті